Cordovilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cordovilla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Cordovilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar